Sachidne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Sachidne (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Sachidne (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Sachidne (Antrazyt)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Sachidne (Lutuhyne)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Sachidne (Starobilsk)